Osoby o tym nazwisku:
 Leszek Jerzak – polski biolog
 Marian Jerzak – polski ekonomista rolny
 Norbert Jerzak – katolicki duchowny, historyk, teolog 
 Władysław Jerzak – polski wojskowy